

Sigle 
 Premio Videoclip Italiano  – premio dell'Università IULM Milano

Codici 
 PVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paranavaí (Brasile)